El apellido Proust puede referirse a:

 Marcel Proust (1871–1922), escritor francés;
 Adrien Proust (1834–1903), médico francés, padre del anterior;
 Joseph-Louis Proust (1754–1826), químico francés;
 Louis Proust (botánico) (1878–1959), botánico francés;
 Jean-Paul Proust (1940–2010), ministro de Estado de Mónaco.